Spezialsprache steht für:
 Sprache für spezielle Umgebungen, siehe z. B. El Silbo
 Programmiersprache mit einer spezialisierten Syntax und Semantik für bestimmte Fachgebiete oder Einsatzbereiche, siehe Prolog (Programmiersprache)